El Shams-Ghinnieh é o segundo álbum da cantora libanesa Najwa Karam. Najwa dedicou três anos para escrever as canções e pensar nos arranjos para seu novo álbum cujo título foi inspirado no apelido que o povo libanês lhe colocou, "El Shams-Ghinnieh" (O Sol da Canção). Este álbum foi produzido por uma pequena gravadora, a CM e tem um estilo mais romântico e contemporâneo em comparação ao seu álbum de estréia Ya Habayeb. El Shams-Ghinnieh foi bem recebido pelo público libanês e obteve excelentes colocações nas rádios e alcançando boas classificações de vendas em todo Oriente Médio.

Faixas do CD 
 "Shams el-Ghinnieh" (O Sol da Canção)
 "Hab el-Hawa"  (O Ar)
 "Wasse' Ya Dar" (Engrandecer o seu Lar)
 "Ya Rakib Al Abbayah" (Você Está Sob o Abbayah)
 "Habibi Ghab" (Meu Amor me Deixou)
 "Bala Bala" (Sim, Sim)
 "Khelis el-Sahar" (A Noite Terminou)

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 1992